Az Ordosz jelentheti a következőket:

 Ordosz, tájegység Belső-Mongóliában, Kínában
 Ordosz, település Belső-Mongóliában, Kínában
 ordoszi kultúra, bronz- és vaskori kultúra